Казал () — португальська власна назва.

Топоніми

Казал-де-Камбра — парафія.